Aethusa – asteroide
Aethusa – genere di piante della famiglia delle Apiaceae
Etusa, nella mitologia greca una delle figlie di Poseidone e Alcione